Tapejaroidea — клада птерозаврів (Pterosauria) підряду птеродактилів (Pterodactyloidea), які мешкали протягом крейдового періоду. Можливий представник Tendaguripterus групи існував у пізній юрі. Tapejaroidea складається з двох груп: Dsungaripteridae та Azhdarchoidea, і включає одних з найбільших літаючих тварин за еволюційну історію.

Філогенія 
Класифікація за Pêgas et al., 2021:

Примітки 

Ornithocheiroidea